Pennsylvania Station steht für folgender Stationen der Bahngesellschaft Pennsylvania Railroad:

 New York Pennsylvania Station
 Newark Pennsylvania Station
 Pennsylvania Station Philadelphia, ein früherer Name der Philadelphia 30th Street Station
 Baltimore Pennsylvania Station, NRHP-ID-Nr. 75002097
 Pittsburgh Pennsylvania Station, NRHP-ID-Nr. 76001597
 Cleveland Pennsylvania Station
 Cincinnati Pennsylvania Station (nicht mehr erhalten)

Pennsylvania Railroad Station oder Pennsylvania Railroad Passenger Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 California Pennsylvania Railroad Passenger Station, ID-Nr. 79002349
 Hobart Pennsylvania Railroad Station, ID-Nr. 84001070
 Mayville Pennsylvania Railroad Station, ID-Nr. 93000680
 Warren Pennsylvania Railroad Passenger Station, ID-Nr. 74001804